Cabanillas bezeichnet
 Cabanillas (Navarra), eine Gemeinde in der autonomen Provinz Navarra in Spanien
 Ort und Distrikt in der Provinz San Román, Region Puno, Peru, siehe Distrikt Cabanillas
 Río Cabanillas, Mittellauf des Río Coata in Peru

Cabanillas ist der Familienname folgender Personen:
 Eduardo Cabanillas, argentinischer General
 José María Cabanillas (1892–??), spanischer Vielseitigkeitsreiter
 Nuria Cabanillas (* 1980), spanische Rhythmische Sportgymnastin
 Ramón Cabanillas Enríquez (1876–1959), spanischer Schriftsteller